Lokomotivbau Karl Marx, fàbrica històrica de material rodant ferroviari de la República Democràtica Alemanya
 League of Kansas Municipalities, associació per a la cooperació dels municipis de l'estat de Kansas, als Estats Units
 Mòdul carregable del nucli (del seu nom en anglès Loadable Kernel Module), codi objecte que es pot carregar al nucli del sistema operatiu mentre aquest està en funcionament
 Anticòs anti-LKM (de l'acrònim en anglès Liver Kidney Microsomal), anticòs associat a l'hepatitis autoimmunitària